Rafael Beltrán puede hacer referencia a:

Rafael Beltrán Ausó, abogado y político español;
Rafael Beltrán Moner, compositor español.